peut désigner :
 la  d'infanterie de réserve de la  d'infanterie (Empire allemand)
 la  (Espagne républicaine)
 la  (États-Unis)
 la  (États-Unis)
 la  (États-Unis)
 la  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
 la  (Inde)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (Ukraine)
 la  (Union soviétique)
 la  (Union soviétique)